Miejscowości w USA:
 Booneville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Booneville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Owsley
 Booneville – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Prentiss

Zobacz też 
 Boonville
 Bonneville